

Localidades

 Miremont (Alta Garona)
 Miremont (Puy-de-Dôme)

Desambiguações de topônimos